Ольмета () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ольмета, Паскаль (род. 1961) — французский футболист, вратарь, игравший за «Олимпик» из Марселя и за «Олимпик» из Лиона в 1990-х годах.

Топонимы 
 Ольмета-ди-Капокорсо — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. 
 Ольмета-ди-Туда — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.